Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1970 — 12-й розыгрыш чемпионатов мира. Прошёл в городе Ютика (США) с 18 по 22 марта 1970 года. В десятый раз чемпионом стала сборная Канады.

Формат соревнований 
В турнире принимали участия восемь команд — сборные Шотландии, Канады, США, Швеции, Швейцарии, Норвегии, Франции и ФРГ. Первый раунд турнира состоял из 7 туров, после чего четыре лучшие команды попали в 1/2 финала, победители полуфиналов выходили в финал.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Турнир

Групповой турнир

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

Тай-брейки

Тай-брейк №1

Тай-брейк №2

Плей-офф

Полуфинал

Финал

Примечания

Ссылки 
 

Международные соревнования по кёрлингу в США
Международные спортивные соревнования в штате Нью-Йорк
Март 1970 года
Чемпионаты мира в США